Olson je příjmení těchto osob:

 Billy Olson (* 1958), americký skokan o tyči
 Bree Olson (* 1986), americká pornoherečka
 Brian Olson (* 1973), americký zápasník – judista
 Charles Olson (1910–1970), americký básník
 Kaitlin Olson (* 1975), americká herečka
 Mancur Olson (1932–1998), americký ekonom
 Olivia Olson (* 1992), americká zpěvačka a herečka
 Sven-Olof Olson (* 1926), švédský generál
 Weldon Olson (* 1932), americký lední hokejista

podobné
 Olsen
 Olsson
 Olzon